La Third Division 1959-1960 è stato il 33º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1960-1961.
      Retrocesso in Fourth Division 1960-1961.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1959-1960
 Second Division 1959-1960
 Fourth Division 1959-1960
 FA Cup 1959-1960
 Charity Shield 1960

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1959
Calcio nel 1960
1959-1960